Gerberga es el nombre de los siguientes personajes:

 Gerberga de Tolosa (?-834), monja carolingia hija de Guillermo I de Tolosa, llamado el Santo.
 Gerberga (reina de los francos), esposa de Carlomán I.
 Gerberga de Sajonia (c. 913-984), hija de Enrique I el Pajarero, rey de Francia Oriental.
 Gerberga de Provenza, condesa de Provenza (1093-1112).